Павлиш — селище міського типу Онуфріївського району Кіровоградської області.
 Павлиш (станція) — передаточна залізнична станція Знам'янської дирекції Одеської залізниці.

 Павлиш Володимир Андрійович (* 1951) — кандидат технічних наук, професор, лавреат Державної премії України в галузі освіти.

 Доктор Павлиш — персонаж ряду фантастичних творів Кіра Буличова.